Termin -{CDR}- ima više značenja.

 Hlordekon reduktaza, enzim
 CD-R, format kompakt diska